Huffington ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Huffington (* 1934), US-amerikanische Bildhauerin
 Arianna Huffington (* 1950), US-amerikanische Autorin und Journalistin (The Huffington Post)
 Chumley Huffington, eine fiktionale Figur in der Yu-Gi-Oh! GX Anime-Reihe
 Michael Huffington (* 1947), US-amerikanischer Politiker (Republikaner) und Filmproduzent
 Roy M. Huffington (1917–2008), texanischer Erdölmanager und früherer US-Botschafter in Österreich

Siehe auch:
 The Huffington Post